Майкл Бертон Браун (1970) — американський баскетбольний тренер («Клівленд Кавальєрс», «Лос-Анджелес Лейкерс»).
 Майкл Е. Браун (1965) — американський астроном, один із відкривачів Ериди (2003), лауреат премії Кавлі (2012).
 Майкл Стівен Браун (1985) — американський хокеїст, чемпіон світу серед юніорів (2003).
 Майкл Стюарт Браун — американський лікар і біохімік, нобелівський лауреат (1985).